Soljanka steht für:

 Soljanka, Suppe der osteuropäischen Küche
 Soljanka (Straße), Straße im Viertel Kitai-Gorod von Moskau

Orte in Russland:
 Wolnaja Soljanka, Siedlung in Kinel-Tscherkassy, Oblast Samara

Flüsse in Russland:
 Soljanka (Babka), Nebenfluss des Babka, Oblast Swerdlowsk
 Soljanka (Sarbai), Nebenfluss des Sarbai, Oblast Samara
 Soljanka (Wolgograder Stausee), Zufluss zum Wolgograder Stausee, Oblast Wolgograd
 Soljanka (Eltonsee), Zufluss zum Eltonsee, Oblast Wolgograd 

Siehe auch:
 Solanka, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Raswal (auch Soljonka), Salzsee in Sol-Ilezk, Oblast Orenburg, Russland
 Solanki (Begriffsklärung)